18. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się pomiędzy 18 i 20 marca 2022 roku w Belgradzie, stolicy Serbii.

Po zorganizowaniu halowych mistrzostw Europy w sezonie 2017 Belgrad chciał być w roku 2020 gospodarzem halowych mistrzostw świata. Pozostałymi kandydatami do organizacji mistrzostw były wówczas także Nankin i Toruń, który jednocześnie ubiegał się o prawo do goszczenia halowych mistrzostw Europy w sezonie 2021. Ostatecznie Rada World Athletics zdecydowała, że zawody w  2020 roku zorganizuje Nankin. Wydarzenie to zostało na początku 2020 roku przeniesione na kolejny sezon, a 10 grudnia 2020 roku na marzec 2023 (czyli rok po, rozgrywanych zgodnie z pierwotnymi założeniami, mistrzostwach w Belgradzie) z powodu pandemii COVID-19.

W 2019 roku Belgrad ubiegał się, jako jedyny kandydat, o organizację edycji planowanej na sezon 2022 i Rada World Athletics wybrała stolicę Serbii na gospodarza mistrzostw w listopadzie tego roku.

Minima kwalifikacyjne

Program

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uczestnicy 
W nawiasach podano liczbę reprezentantów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!